

Patronymie
 Eugène Penard est un biologiste systématicien suisse.
 Isabelle Penard est une joueuse de kayak-polo internationale française. 
 Thomas Edward Penard est un ingénieur électricien et ornithologue américain.

Homonymie de patronyme